Isabel Sibila de Sajonia-Weimar-Eisenach (en alemán, Elisabeth Sybille von Sachsen-Weimar-Eisenach; Weimar, 28 de febrero de 1854-Lübstorf, 10 de julio de 1908) fue la primera esposa del duque Juan Alberto de Mecklemburgo-Schwerin, regente de Mecklemburgo-Schwerin y del Ducado de Brunswick. 

Era familiarmente conocida como Elsi. Durante su vida en Mecklemburgo, hizo caridad y se preocupó por la gente desfavorecida.

Primeros años 
Ella era la hija más joven del gran duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la princesa Sofía de los Países Bajos. En su juventud, debido a que la familia real holandesa (de la que estaba emparentada por su madre) estaba disminuyendo en miembros y los descendientes de su madre podrían ascender al trono holandés, tanto ella como su padre, sus hermanas y su hermano, hablaban holandés con fluidez.

Cuando tenía 24 años, en julio de 1878, su tío, el rey Guillermo III de los Países Bajos, viudo desde el año pasado de Sofía de Wurtemberg, le propuso matrimonio. Aunque sus padres, que ya eran primos hermanos entre sí, dieron su permiso, Isabel se opuso rotundamente. Se cree que los motivos pudieron ser la mala fama que tenía el rey holandés en Europa, además de los 37 años de diferencia entre ambos. En una carta a su padre escrita el 9 de agosto, escribió:

Sus padres hicieron todo lo posible para que cambiara de opinión, Isabel indicó que no quería lastimarlos, “pero detesto a ese hombre, todo en mí se vuelve contra él”. Tras intentarlo también con las princesas Thyra de Dinamarca y Paulina de Waldeck-Pyrmont, Guillermo se casó con la hermana menor de esta última, Emma de Waldeck-Pyrmont.

Matrimonio 
Isabel no casaría hasta los 32 años con el duque Juan Alberto de Mecklemburgo-Schwerin de 29, en Weimar, el 6 de noviembre de 1886. Él era hijo del entonces difunto gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y su primera esposa, Augusta de Reuss-Köstritz, por lo tanto era medio hermano del duque Enrique de Mecklemburgo-Schwerin, quien más tarde se casaría con la reina holandesa Guillermina, la cuál era prima hermana de Isabel y su cuñada al mismo tiempo. No tuvieron hijos. Desde 1898, el matrimonio vivió en el recién construido castillo de Wiligrad, cuyo parque habían modelado tomando como referencia los jardines de su natal Weimar.

Isabel fue descrita por A. Polovtsov como: "muy fea, pero extremadamente amable, dulce y educada”. Al igual que su padre y su esposo, se dedicó a las zonas coloniales del Imperio alemán en África. Fundó la Liga de Mujeres de la Sociedad Colonial , la Asociación de Mujeres Alemanas para la Enfermería en las Colonias y la Escuela de Mujeres Coloniales en Witzenhausen.

Pasión musical 
La duquesa había sido una amante de la música abierta desde su juventud, con talento para cantar y tocar el piano. Fue amiga de Franz Liszt, con quien tocaba cantando a dúo o tocando el piano a cuatro manos durante sus visitas al Palacio Belvedere en Weimar. Incluso más tarde en el castillo de Wiligrad, le gustaba rodearse de músicos de la época, como el compositor estadounidense Ernest Schelling. Compuso la pieza para piano Au Château de Wiligrad en su honor. 

Las veladas musicales en la corte imperial, como la del 22 de octubre de 1893, fueron muy populares por la duquesa. Las veladas musicales también dieron lugar a todo tipo de conversaciones, como con Philipp Fürst zu Eulenburg, quién inmediatamente informó al emperador sobre el contenido.

Fundación Elisabethheim Rostock	

Isabel sugirió en la primavera de 1899, la fundación de una institución para la educación y formación de niños pobres y lisiados. Unos meses más tarde, el 8 de julio, un comité especialmente creado allanó el camino para la fundación de tal institución en Rostock. Después de recibir donaciones de 17.000 marcos, se estableció una institución para lisiados en un apartamento en Friedrichstraße 33 el 1 de mayo de 1900. La junta directiva de la institución, que también incluía al teniente general von Haeseler, honró los servicios de la duquesa el 23 de febrero de 1901, con el establecimiento de la Fundación para la Institución Estatal para Lisiados en Elisabethheim en Rostock. El nombre Elisabethheim puesto en su honor, llevó la instalación hasta que se convirtió en una clínica especializada en ortopedia en 1946.

Muerte 

Isabel murió relativamente joven en la madrugada del 10 de julio de 1908, después de una larga enfermedad, en el castillo de Wiligrad. Fue enterrada el 15 de julio en la Catedral de Doberan. Su marido se volvió a casar poco después con Isabel de Stolberg-Rossla, pero tampoco tuvo hijos de este matrimonio. A su muerte en 1920, fue enterrado también en la catedral cerca de su primera esposa.

Ancestros

Honores 
  Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin: Condecoradión de Dama de la Orden de la Corona Wéndica, en diamantes
 : Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina
 : Dama Gran Cordón de la Orden de la Caridad
 : Dama Gran Cruz de la Orden de Chula Chom Klao

Referencias

Bibliografía 
 Grewolls, Grete (2011). Wer war wer in Mecklenburg und Vorpommern. Das Personenlexikon (en alemán). Rostock: Hinstorff Verlag. p. 2460. ISBN 978-3-356-01301-6.

Nacidos en Weimar
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach